Grand Prix Niemiec 2000 (oryg. Großer Mobil 1 Preis von Deutschland) – 62. Grand Prix Niemiec, 48 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako 11 w sezonie 2000, po raz 24. na torze Hockenheimring. W odbywającym się 30 lipca 2000 roku wyścigu zwycięstwo odniósł Rubens Barrichello.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Niemcy
2000
2000 w Niemczech